Гаэтано Гандольфи (; 30 августа 1734, Сан-Маттео-делла-Децима — 20 июня 1802, Болонья) — итальянский живописец, рисовальщик и гравёр академического направления Болонской школы. Брат живописца Убальдо Гандольфи.

Биография 
Гаэтано родился в Сан-Маттео-делла-Децима коммуны Сан-Джованни-ин-Персичето недалеко от Болоньи в семье художников. Его брат — живописец Убальдо Гандольфи. Сыновья Мауро и Демокрито (который стал учеником Антонио Кановы) и дочь Клементина также были художниками. Вместе они считаются одними из последних представителей манеры живописи, характерной для болонской школы.

Гаэтано Гандольфи вместе со старшим братом учился в Академии Клементина, его учителями были Феличе Торелли и Эрколи Лелли. Будучи в академии получил несколько наград за рисунок и скульптуру. Сильное влияние на творчество художника оказал Джованни Баттиста Тьеполо. Начинал с того, что копировал картины Тициана, Веронезе, Тинторетто, а затем С. Риччи, Дж. Пьяцетта и, прежде всего, Дж. Б. Тьеполо; а затем картины Ч. Маратти, П. Батони, пастели Розальбы Каррьеры, жанровые сцены П. Лонги и портреты его сына Алессандро.

Гаэтано писал алтарные образы, фрески, гравировал по картинам других художников.

См. также 
 «Диана и Каллисто»

Примечания

Литература 
 
 Biagi Maino, Donatella, Gaetano Gandolfi / Donatella Biagi Maino, Torino, U. Allemandi, 1995.
 Cazort, Mimi, Bella Pittura: The Art of the Gandolfi, Ottawa, National Gallery of Canada, 1993.,
 Cazort, Mimi, The Art of Embellishment: Drawings and Paintings by Gaetano and Mauro Gandolfi for a Festive Carriage, in Record of The Art Museum, Princeton University, Volume 52, Number 2, 1993.
 Rosasco, Betsy, Drawings by the Gandolfi Family and Their Followers in The Art Museum: A Checklist, in Record of The Art Museum, Princeton University, Volume 52, Number 2, 1993.
 Vicenza, Neri Pozza, I Gandolfi: Ubaldo, Gaetano, Mauro, disegni e dipinti, Neri Pozza Editore, 1987.

Ссылки 

 Gaetano Gandolfi in ArtCyclopedia
 Gaetano Gandolfi (Bologna 1734—1802) Diana and Callisto
 Картина кисти Гандольфи из коллекции князя Юсупова продана на аукционе в Нью-Йорке